Synagoga Zalmana Bibergala i Majera Lichtensztejna w Łodzi (przy ulicy Wschodniej 24)
 Synagoga Zalmana Bibergala i Majera Lichtensztejna w Łodzi (przy ulicy Wschodniej 29)